Natterwurz (von mittelhochdeutsch nâterwurz) bezeichnete und bezeichnet verschiedene Pflanzen bzw. deren Wurzeln:

 Blutwurz
 Colubrina
 Schlangen-Knöterich
 verschiedene Aronstab-Arten (Arum und Calla)